Dolomitski odred je bilo ime več odredov:
 Dolomitski odred (NOV in POS)
 Dolomitski odred (TO RS)